Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1969 si disputò dall'8 al 22 marzo 1969. Si trattò della 31ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il loro terzo titolo consecutivo ed il quinto della propria storia. Lew Alcindor, che successivamente cambierà nome in Kareem Abdul-Jabbar, venne eletto per la terza volta consecutiva Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region
{{3RoundBracket-Byes
 | team-width=180px
 | RD1-seed3=
 | RD1-team3=
 | RD1-score3=74
 | RD1-seed4=
 | RD1-team4=
 | RD1-score4=62
 | RD1-seed7=
 | RD1-team7=''
 | RD1-score7=75
 | RD1-seed8=
 | RD1-team8=
 | RD1-score8=73
 | RD2-seed1=
 | RD2-team1= | RD2-score1=53
 | RD2-seed2=
 | RD2-team2=
 | RD2-score2=38
 | RD2-seed3=
 | RD2-team3= | RD2-score3=63
 | RD2-seed4=
 | RD2-team4=
 | RD2-score4=59
 | RD3-seed1=
 | RD3-team1= | RD3-score1=90
 | RD3-seed2=
 | RD3-team2=
 | RD3-score2=52
}}

Final Four

Squadra vincitriceAllenatore: John WoodenVice-allenatori: Denny Crum, Gary CunninghamPreparatore atletico''': Ducky Drake

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1969
Campionato di pallacanestro NCAA Division I